Lluís Barraquer i Bordas (1923-2010), metge neuròleg català, fill de Lluís Barraquer i Ferré i net de Lluís Barraquer i Roviralta.
 Lluís Barraquer i Ferré (1887-1959), metge neuròleg català, fill de Lluís Barraquer i Roviralta i pare de Lluís Barraquer i Bordas.
 Lluís Barraquer i Roviralta (1855–1928), metge neuròleg català, fill de Joaquim Barraquer i Llauder, germà de l'historiador i religiós Gaietà Barraquer i Roviralta i de l'oftalmòleg Josep Antoni Barraquer i Roviralta, oncle del cardenal Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, pare de Lluís Barraquer i Ferré i avi de Lluís Barraquer i Bordas.